Ci-après est une liste des pays par empreinte écologique. Les données du tableau sont issues d'analyses faites entre 1961 et 2013 par le Global Footprint Network et publiées dans un rapport en 2016. Les chiffres sont donnés en hectares globaux par habitant (hag/hab). L'empreinte écologique moyenne dans le monde en 2016 était de  ou de  au total. Avec une biocapacité mondiale moyenne de  ou de  au total, cela résulte en un déficit écologique mondial d' ou de  au total.  

Pour l'humanité, avoir une empreinte moindre que la biocapacité de la planète est une condition sine qua non de sa durabilité. Après tout, la surexploitation environnementale n'est possible que temporairement. Un pays qui consomme plus de  réquisitionne une quantité de ressources qui est insoutenable à l'échelle mondiale. Des pays avec une empreinte en dessous de  ne seront pas forcément soutenables pour autant. La qualité de l'empreinte peut tout de même mener à la destruction écologique. Si un pays n'a pas les ressources écologiques nécessaires sur son propre territoire pour supporter l'empreinte de sa population, il est alors en déficit écologique et est qualifié de « débiteur écologique ». Dans le cas contraire où il est doté d'un excédent écologique, il est qualifié de « créditeur ».

Liste des pays 
Ce tableau est basé sur les résultats arrêtés en 2012 et publiés en 2016 par le rapport du Global Footprint Network. La plus récente édition (2021), a été produite par York University Footprint Data Foundation,, et Global Footprint Network, avec les résultats disponibles sur la plateforme https://data.footprintnetwork.org. 

*Biocapacité / empreinte écologique * La population est calculée en supposant que la biocapacité et l'empreinte écologique resteront stable alors que la population change.

Notes et références

Lien externe 
  Site officiel

Indicateur environnemental
Empreinte ecologique